Osoby o tym nazwisku:
 Ján Maslo − słowacki piłkarz
 Peter Maslo − słowacki piłkarz
 Uli Maslo − niemiecki piłkarz i trener